

События 

 1127—1137 — Герцог Аквитании Гильом X.
 Брак единственной дочери Лотаря II Гертруды с Генрихом Гордым, герцогом Баварии.
 Избрание королём Германии (антикоролём) Конрада, брата Фридриха II Швабского. Начало бесплодной борьбы Лотаря с Гогенштауфенами.
 Смерть Вильгельма, графа Апулии. Роджер, граф Сицилии и двоюродный брат Вильгельма, захватывает его земли.
 Милан подчинил себе соседний город Комо.
 Норманнские князья юга Италии образовали коалицию против правителя Сицилии Рожера II.
 1127—1222 — Династия Зангидов — эмиров Мосула.
 1127—1146 — Эмир Мосула Занги 'Имад ад-дин.
 Чжурчжени овладели всем Северным Китаем.
 Пленение китайских императоров кочевниками-чжурчженями.
 1127—1279 — Династия Южных Сун в Китае. Столица в городе Ханчжоу (Линьань).
 1127—1162 — Император Китая Гао-цзун.
 1127—1138 — Король Вьетнама Ли Тхан Тонг.
Русь
 Всеволод Ольгович изгнал из Чернигова своего дядю Ярослава Святославича, последний принуждён возвратиться в Муром.
 1127—1139 — Всеволод Ольгович княжил в Чернигове.
 Мстислав Владимирович Великий выступил против Всеволода Ольговича, захватившего княжеский стол в Чернигове.
 Поход Мстислава Владимировича Великого в Полоцкую землю.
 Горожане Полоцка изгнали князя Давида Всеславича.
 Ростислав I Мстиславич становится первым смоленским князем.
 Первое упоминание города Давид-Городок.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1127 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1127 году
 Кутб ад-Дин Мухаммед I
 Изяслав Святополкович
 Амир Муиззи

См. также